

Фаннетт Тауншип — селище в окрузі Франклін, штат Пенсільванія
 Фаннетт — переписна місцевість, штат Техас

Див. також 
 Фанет